Ташлинский сельсовет — несколько сельсоветов в Башкортостане

 Ташлинский сельсовет — в Ташлинском районе (Оренбургская область)
 Ташлинский сельсовет — в Тюльганском районе   (Оренбургская область)
 Ташлинский сельсовет — в Альшеевском районе
 Ташлинский сельсовет — в Гафурийском районе